Сісіньйо (* 1980) — бразильський футболіст, захисник турецького «Сівасспора».
 Сісіньйо Гонсалес Мартінес (* 1986) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Токусіма Вортіс».
 Неусіано де Жезуш Гусмао Сісіньйо (* 1988) — бразильський футболіст-гравець болгарського клубу «Лудогорець».